Шатийон-сюр-Эндр:

 Шатийон-сюр-Эндр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору. 
 Шатийон-сюр-Эндр — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр.